Алагон ():

 Алагон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса.
 Алагон — река в Испании, самый длинный приток реки Тахо.